Східно-Прусська операція (1914) — стратегічна наступальна операція російської імператорської армії проти 8-ї польової армії імперської німецької армії на початку Першої світової війни з 17 серпня по 15 вересня 1914 року, що завершилася нищівною поразкою військ Північно-Західного фронту російської армії.
 Східно-Прусська операція (1945) — стратегічна наступальна операція радянських військ 2-го і 3-го Білоруських фронтів за участю 1-го Прибалтійського фронту та за сприянням Балтійського флоту на завершальному етапі німецько-радянської війни 1941—45. Метою операції був розгром стратегічного угрупування німецьких військ у Східній Пруссії і північній частині Польщі.

Див. також 
 Білоруська операція (значення)
 Кримська операція
 Воронезько-Касторненська операція
 Харківська операція
 Прибалтійська операція (значення)

Військові операції